Імператри́ця Дзінґу́　(, ; 170 — ) — легендарна Імператриця Японії, дружина Імператора Тюая. Згадується в «Кодзікі», «Ніхон сьокі» та «Фудокі». Після смерті чоловіка, вагітною вирушила завойовувати Корейський півострів. По поверненню народила Імператора Одзіна. Прижиттєве ім'я — панна Окінаґа Тарасі.

Біографія 
Згідно з «Ніхон сьокі» батьком Імператриці Дзінгу був Окінаґа но сукуне, праправнук Імператора Кайка. Матір Кацураґі но Така походила з яматоського аристократичного роду Кацураґі. В «Кодзікі» зазначається, що батьком Імператриці був прапраправнук Імператора Кайка, а мати була нащадком корейського сілланського принца Аме но Хібоко у 5 поколінні.

Імператриця Дзінґу супроводжувала свого чоловіка в поході на племена кумасо. Разом із ним вона перебувала в Палаці Касії у краю Цукусі на острові Кюсю. Коли Імператриця прибула до Палацу в неї вселилися велика богиня сонця Аматерасу та три божества Сумійосі, що наказували Імператору Тюаю виступити проти Кореї. Імператор не повірив дружині і раптово помер. Тоді замість нього військо очолила Імператриця, яка, незважаючи на вагітність, вирушила за повелінням богів у Корею і підкорила державу Сілла. Повернувшись додому, вона народила Імператора Одзіна в місцевості Умі краю Цукусі. Після цього Імператриця прибула до землі Ямато, де придушила виступи місцевих вождів Каґосака та Осікуми. Вона правила країною 69 років, з 201 по 269 роки, допоки її син не зайняв престол.

В традиційній японській історіографії Імператриця Дзінґу часто ототожнюється з Хіміко, правителькою країни Яматай. Проте історики 20 століття вважають образ Імператриці збірним. Він виник в результаті симбіозу матеріалів з придворних хронік про походи на Корею, численних народних легенд про Велику панну Тарасі, а також сімейного переказу роду Окінаґа 7 століття.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Перекази про Імператрицю Дзінґу

Імператриці Японії